The Best, en música, puede referirse a:
 «The Best», canción grabada por la cantante británica Bonnie Tyler para su álbum Hide Your Heart en 1988.
 The Best, álbum de Dan Seals, publicado en 1994.
 The Best, álbum de P-Funk All Stars, publicado en 1995.
 The Best, octavo álbum de Bernardo Lanzetti, publicado en 1999.
 The Best, álbum (recopilatorio) del grupo ruso t.A.T.u., publicado en 2006.
 The Best, el primer álbum de grandes éxitos de la cantante estadounidense Ariana Grande, lanzado en 2017.
 The Best Oz, álbum recopilatorio de la banda española de música folk rock, Mägo de Oz, publicado en 2006.
 The Best Damn Thing, el tercer álbum de estudio de la cantante canadiense de pop punk, Avril Lavigne, publicado en 2007.

Además, en deportes, puede hacer referencia a:
 Premio The Best FIFA, premio anual de fútbol otorgado por la FIFA desde 2016.